Tc (TC):
 TC — файловый менеджер Total Commander.
 tc (traffic control) — консольная утилита для просмотра и конфигурирования параметров управления сетевым трафиком в ядре Linux.
 Tc  — обозначение химического элемента технеция.
 TC () — английский drum'n'bass диджей